ZAZ steht für:
 Zucker, Abrahams & Zucker, ein US-amerikanisches Trio von Filmemachern, siehe ZAZ (Filmemacher-Trio)
 Saporisky Awtomobilebudiwny Sawod (auch SAS), ukrainischer Autokonzern 
 Flughafen Saragossa, Spanien (IATA-Code)
 Zentralisiertes Abrechnungsverfahren der (Schweizerischen) Zollverwaltung
 Zentrales Ausbildungszentrum der Gesellschaft für Sport und Technik

Zaz steht für:
 Zaz (* 1980), französische Chansonsängerin
 Zaz (Album), Debütalbum von Zaz

zaz steht für:
 Zari (Sprache) (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Tschadische Sprache

 
ZAZ